Михаи́л Щу́кин
 Щукин, Михаил Николаевич (1907—1995) — советский инженер-конструктор локомотивов и бронетехники.
 Щукин, Михаил Николаевич (писатель) (род. 1953) — российский писатель, главный редактор журнала «Сибирские огни». Примечания